Braunschweig-klass kan avse:

Braunschweig-klass (korvett) – tysk fartygsklass av korvetter byggda 2004-2007
Braunschweig-klass (slagskepp) – tysk fartygsklass av slagskepp byggda 1901-1906